Caspar Schlumpf ist der Name folgender Personen:

* Caspar Schlumpf (Bürgermeister) († 1524), Schweizer Bürgermeister

 Caspar Schlumpf (1510–1587), Schweizer Bürgermeister, siehe Kaspar Schlumpf (Bürgermeister, 1510)